

Geografia 
 Beneden-Leeuwen – località della provincia della Gheldria nei Paesi Bassi
 Beneden Merwede – fiume dei Paesi Bassi

Persone 
 Édouard van Beneden – citologo, embriologo e biologo marino belga
 Pierre-Joseph van Beneden – zoologo belga

Altro 
 Tour Beneden-Maas – corsa in linea di ciclismo su strada maschile che si svolge a Spijkenisse, nei Paesi Bassi